Az Úrvalsdeild 1918-as szezonja volt a bajnokság hetedik kiírása. A bajnokságban már négy csapat vett részt, az újonc a Víkingur csapata volt. A győztes a Fram lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1918
Izland 1